Arató István (1886–1974) fizikus, matematikus, pedagógus
 Arató István (1910–1980) zeneszerző, Kodály Zoltán tanítványa 
 Arató István (er. Stephan Meitner, 1922–2010) festőművész, Meitner László (1900–1944) festő fia